Szczep może oznaczać:
 szczep (harcerstwo) – struktura w organizacjach harcerskich,
 szczep (antropologia) – mała grupa etniczna,
 szczep (biologia) – wieloznaczny termin stosowany w biologii,
 szczep (mikrobiologia) – populacja drobnoustrojów w obrębie gatunku lub odmiany,
 szczep (ogrodnictwo) – roślina powstała w wyniku szczepienia.